При́штина — багатозначний термін.

 Приштина — місто в Сербії, адміністративний центр автономного краю Косово і Метохія, столиця частково визнаної Республіки Косово.
 Приштина (община) — община в Сербії, автономному краї Косово і Метохія (згідно з офіційним адміністративним поділом Сербії).
 Приштина (футбольний клуб) — косовський футбольний клуб із однойменного міста.
 Приштина (аеропорт) — аеропорт поблизу міста Приштина.

Див. також 
 Хасан Пріштіна (1873—1933) — прем'єр-міністр Албанії у грудні 1921 року.
 Університет Приштини — університет у місті Приштина.

Багатозначні терміни